Ovatus är ett släkte av insekter som beskrevs av Van der Goot 1913. Ovatus ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Ovatus